Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1987/1988 spelades 2 augusti 1987-12 juni 1988 och vanns av  Röda stjärnan, ledda av Velibor Vasović, som tog sin 16:e titel en poäng före föregående säsongs mästare Partizan.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1986/1987 Jugoslaviska andraligan som vinnare av östra respektive västra andradivisionen. Serien spelades i 34 omgångar, hemma och borta. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Dinamo Vinkovci och Spartak flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1986/1987 efter att ha slutat på de två sista platserna i tabellen. De två uppflyttade klubbarna var Vojvodina och Rad.

Tabell

Skytteligan
De bästa målskyttarna säsongen 1987/1988 var:

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1987/1988
1987 i Jugoslavien
1988 i Jugoslavien